DeSoto County er navnet på 2 counties i USA

 DeSoto County, Florida
 DeSoto County, Mississippi

Se også 
 De Soto (flertydig)
 DeSoto Parish, Louisiana
 USS De Soto County (LST-1171), en US-Navy landgangsskib